Petroleumhaven (Amsterdam), een haven te Amsterdam
Eerste Petroleumhaven, een haven te Pernis
Tweede Petroleumhaven, een haven te Pernis
Derde Petroleumhaven, een haven in het Botlekgebied
Vierde Petroleumhaven, een haven in Europoort
Vijfde Petroleumhaven, een haven in Europoort
Zesde Petroleumhaven, een haven in Europoort
Zevende Petroleumhaven, een haven in Europoort
Achtste Petroleumhaven, een haven in Maasvlakte
Robbenoordsehaven, een haven in Rotterdam